Danijel Aleksić (ur. 30 kwietnia 1991 w Puli) – serbski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w tureckim klubie İstanbul Başakşehir.

Kariera klubowa

Vojvodina 
Danijel Aleksić swoją karierę zaczynał w serbskiej FK Vojvodinie grając tam w 48 meczach i strzelając 8 bramek. Zadebiutował tam 5 maja 2007, w meczu z Crveną zvezdą, gdzie ówczesny trener Vojvodiny - Milovan Rajevac wypuścił go na parę ostatnich minut. Od tamtego czasu jest najmłodszym debiutantem serbskiej Superligi mając jedynie 16 lat i 5 dni. Pierwszą bramkę w Superlidze zdobył 2 kwietnia 2008, przeciwko Hajdukowi Kula.

Genoa 
19 stycznia 2010, Aleksić przeszedł do włoskiej Genoi za kwotę 2,25 mln euro, gdzie spotkał między innymi swojego rodaka Nenada Tomovica. Zadebiutował w meczu z Juventusem wchodząc na ostatnią minutę meczu zmieniając Domenico Criscito. Genoa przegrała ten mecz 3:2.

AS Saint-Etienne 
18 stycznia 2012, Aleksić przeszedł na zasadzie wolnego transferu do AS Saint-Étienne.

Kariera reprezentacyjna 
Aleksić był kapitanem reprezentacji Serbii do lat 17. Na Mistrzostwach Europy U-17 zdobył 2 bramki, ale Serbia nie wyszła z grupy i zajęła 5. miejsce w turnieju. Rok później, w reprezentacji U-19 na Mistrzostwach Europy U-19 zajął 2. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców mając jedną bramkę mniej od Nathana Delfouneso. Serbia zajęła 3. miejsce w tym turnieju. W seniorskiej reprezentacji Serbii Aleksić zadebiutował 14 grudnia 2008 roku w przegranym 0:1 meczu z Polską.

Statystyki 
 Stan na 9 lutego 2021.

Sukcesy

Klubowe 
İstanbul Başakşehir
 Mistrzostwo Turcji: 2019/20

Reprezentacyjne 
Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 5. miejsce: (2008)

Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 3. miejsce: (2009)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Reprezentanci Serbii w piłce nożnej
Piłkarze FK Vojvodina
Piłkarze Genoi CFC
Piłkarze SpVgg Greuther Fürth
Piłkarze AS Saint-Étienne
Piłkarze AC Arles-Avignon
Piłkarze Lechii Gdańsk
Piłkarze FC Sankt Gallen
Piłkarze Yeni Malatyasporu
Piłkarze Al-Ahli Dżudda
Piłkarze İstanbul Başakşehir
Ludzie urodzeni w Puli
Urodzeni w 1991